Příjmení Lehocký nosí více významných osobností:

 Emanuel Lehocký (1876–1930) – slovenský a československý politik
 Eva Glesková-Lehocká (* 1943) – československá atletka - sprinterka
 Milan Lehocký (1945–2015) – slovenský fotbalista, útočník
 Jozef Lehocký (1963) (* 1963) – slovenský fotbalista